Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани. У позвоночных животных (в том числе и у человека) различают головной мозг, размещённый в полости черепа, и спинной, находящийся в позвоночном канале.

Мозг беспозвоночных животных 
Мозг хорошо развит у подавляющего числа групп Bilateria — двусторонне-симметричных животных. Даже у наиболее примитивных в гистологическом отношении бескишечных турбеллярий (сейчас относимых к отдельному типу Acoelomorpha) имеется достаточно сложный головной мозг с кортексом, нейропилем и комиссурами.

Отделы мозга млекопитающих 

Мозг млекопитающих включает в себя следующие отделы:

 Спинной мозг
 Головной мозг
 Продолговатый мозг
 Задний мозг
 Мозжечок — координации движений
 Варолиев мост
 Перешеек ромбовидного мозга
 Средний мозг
 Промежуточный мозг
 Таламус — перераспределение информации от органов чувств, за исключением обоняния
 Гипоталамус — высший центр вегетативной нервной системы, центр эндокринной регуляции
 Шишковидное тело
 Гипофиз
 Конечный мозг
 Кора больших полушарий (левого и правого)
 Аллокортекс
 Древняя кора — регуляция простейших функций, например раскрытие глаз и т. д.
 Старая кора — регуляция вегетативных функций, при инстинктивном поведении, возникновении эмоций
 Новая кора — высшие нервные функции
 Базальные ганглии — регуляция двигательных и вегетативных функций
 Обонятельный мозг
 Гиппокамп — формирование эмоций, консолидация памяти

См. полный список структур мозга.

Разум и мозг 
В философии сознания различаются понятия разум и мозг и отмечаются противоречия относительно их точных отношений, что приводит к проблеме «разум—тело».

Мозг определяется как физическая и биологическая материя, содержащаяся в пределах черепа и ответственная за основные электрохимические и биоэлектрические нейронные процессы. С точки зрения современной науки мозг представляет собой сложнейшую нервную сеть, производящую и обрабатывающую огромное количество логически связанных электрохимических импульсов. Внутренний мир человека, в том числе его разум, является продуктом этой работы.

В современном научном сообществе точка зрения, что разум — продукт работы мозга, является главенствующей. Так же считают сторонники искусственного интеллекта.

Кроме того, имеют место высказывания о том, что разум компьютероподобен и алгоритмичен. Точки зрения «порождаемость разума мозгом» и «компьютероподобие разума» не обязательно сопутствуют друг другу.

Размер мозга у млекопитающих 
Масса мозга (кг) как функция массы тела (Мт, кг) для различных групп млекопитающих<ref>Stahl W. R. Organ weight in primates and other mammals, Science, 150, 1039—1042, 1965. Таблица приведена в книге ''Шмидт-Нильсен К. Размеры животных: почему они так важны?: Пер. с англ. — М.: Мир, 1987. — 259 с, ил..
</ref>'''.

Мозг в культуре 
Из-за ключевого значения мозга в организме тема мозга популярна. В древности съедание мозга побеждённого человека или животного наряду с другими частями тела символизировало получение сил противника. В Средневековье мозг понимался как средоточие жизни, наряду с сердцем. В настоящее время тема мозга широко распространена в художественной литературе, видеоиграх и фильмах, в частности, фильмах про зомби.

История изучения мозга 
Начало современной науке о мозге было положено в начале XX века двумя открытиями: анализом рефлекторных актов и обнаружением локализации функций в коре головного мозга. На основе этих открытий предположили, что простые приспособительные непроизвольные движения осуществляются благодаря рефлекторной дуге сегментарного уровня, проходящей через нижние отделы мозга, а сознательное восприятие и произвольные движения обеспечиваются рефлексами высшего порядка, чья сенсомоторная дуга проходит через высшие отделы мозга.

См. также 

 Головной мозг
 Головной мозг человека
 Кровоснабжение головного мозга
 Гематоэнцефалический барьер
 Эндокринная система
 Гипоталамо-гипофизарная система
 Лимбическая система
 Височно-теменной узел
 Коэффициент энцефализации
 Межполушарная асимметрия
 Центр удовольствия
 Сознание
 Память
 Высшая нервная деятельность
 Электроэнцефалограмма
 Нейробиология
 Нейрохимия
 Мозги (субпродукт)

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература

Ссылки 

 Атлас мозга — на английском языке с русским переводом основных терминов
  Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение
 
 

Нейроанатомия